

Italia 
 Chiesa di Nostra Signora del Carmelo a Dorgali in provincia di Nuoro
 Chiesa di Nostra Signora del Carmelo a Ittiri, in provincia di Sassari

Malta 

 Chiesa di Nostra Signora del Carmelo a La Valletta